„100 години Американски филмов институт... 100 филма“ (на английски: AFI's 100 Years... 100 Movies) е списък от 100-те най-добри американски филма, определен от Американския филмов институт чрез гласуване с 400 номинирани филма, в което участват повече от 1500 артисти от филмовата индустрия. Списъкът е обявен през 1998.

Списъкът 1998

Списък 2007 
На 20 юни, 2007 АФИ обяви нов списък.

АФИ премахнаха 23 филма от оригиналните топ 100, когато премахнаха 20% от оригиналния списък с номинирани филми (80 от 400):

Доктор Живаго (1965)
Раждането на една нация (1915)
Оттук до вечността (1953)
Амадеус (1984)
На западния фронт нищо ново (1930)
Третият човек (1949)
Фантазия (1940)
Бунтовник без кауза (1955)
Дилижанс (1939)
Близки срещи от третия вид (1977)
Манджурският кандидат (1962)
Един американец в Париж (1951)
Брулени хълмове (1939)
Танцуващият с вълци (1990)
Гигант (1956)
Фарго (1996)
Бунтът на Баунти (1935)
Франкенщайн (1931)
Патън (1970)
Джаз певецът (1927)
Моята прекрасна лейди (1964)
Място под слънцето (1951)
Познай кой ще дойде на вечеря (1967)

Четири филма излезли в периода 1996 – 2006 бяха включени:

Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена (2001)
Спасяването на редник Райън (1998)
Титаник (1997)
Шесто чувство (1999)

Деветнадесет филма излезли през периода 1916 – 1995 също бяха добавени:

Генералът (1927)
Нетърпимост (1916)
Нашвил (1975)
Пътешествията на Съливан (1941)
Кабаре (1972)
Кой се страхува от Вирджиния Улф? (1966)
Изкуплението Шоушенк (1994)
Среднощна жега (1967)
Цялото президентско войнство (1976)
Спартак (1960)
Изгрев (1927)
Една нощ в операта (1935)
Дванадесет разгневени мъже (1957)
Време за суинг (1936)
Изборът на Софи (1982)
Последната прожекция (1971)
Да постъпиш правилно (1989)
Блейд Рънър (1982)
Играта на играчките (1995)

Критика 
Както и при наградите, списъкът на гласувалите и окончателното гласуване не се публикува, нито критериите за това как са избрани номинираните филми.

На 26 юни 1998 г. Chicago Reader публикува статия на филмовия критик Джонатан Розенбаум, която предлага подробен предглед на филмите в списъка, както и критика за включването на британски филми от Американския филмов институт, като „Лорънс Арабски“ и „Третият човек“. Розенбаум създава алтернативен списък от 100 американски филма, които според него са пренебрегнати от института.

Вижте също 
 100 години Американски филмов институт... 100 филма (10-а годишнина)

Източници 

Американски филмов институт